Чемпионат Чехии по футболу 2021/2022 () — 29-й сезон чемпионата Чехии по футболу также известный по спонсорскому названию как «Фортуна лига». Турнир начался 24 июля 2021 года, в нём принимали участие 16 клубов. В их числе 15 лучших клубов сезона Первой лиги 2020/21, а также клуб-чемпион Второй лиги. После того, как были сыграны 30 матчей, команды поделились на три группы: группу для определения чемпиона (1—6 места), группу за право участвовать в Кубке Чехии в лучших условиях (7—10 места) и группу за право остаться в лиге на следующий сезон (11—16 места). Команды из каждой группы сыграли свои мини-турниры.

Чемпионский титул защищала пражская «Славия», однако по итогам сезона уступила его клубу «Виктория Пльзень», завоевавшего чемпионство в шестой раз в своей истории. При этом «Виктория» ни разу не проиграла на домашней арене.

Клубы-участники

Изменения в таблице 

 По итогам розыгрыша Второй лиги 2020/21 в Высшую лигу повысились:
  «Градец-Кралове» (1-е место / спустя 4 года).
 По итогам прошлого сезона Высшей лиги во Вторую лигу выбыли:
  «Опава» (18-е место / спустя 3 года).
  «Пршибрам» (17-е место / спустя 3 года).
  «Зброёвка» (16-е место / спустя 1 год).

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Потуровая таблица

Чемпионская группа 
В группу попадают шесть команд, занявших в регулярном чемпионате места с 1 по 6. Турнир идёт в один круг, в итоге, каждая команда играет по пять матчей. Очки, набранные в регулярном чемпионате сохраняются. Победитель группы становится чемпионом Чехии.

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Плей-офф 
Команды, занявшие места с 7 по 10 играют между собой по системе плей-офф. Каждая команда проводит матчи дома и на выезде. Поскольку всего четыре команды проходят в еврокубки из Первой лиги, победитель плей-офф получит денежный бонус и выход сразу в третий раунд Кубка Чехии.

Группа за право остаться в Первой лиге 

В группу попадают шесть команд, занявших в регулярном чемпионате места с 11 по 16. Турнир идёт в один круг, в итоге, каждая команда играет по пять матчей. Очки, набранные в регулярном чемпионате сохраняются. Команды, занявшие 14 и 15 места игрют стыковые матчи с командами из Второй лиги. Команда, занявшая 16-е место вылетает в низший дивизион.

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Стыковые матчи за право остаться в Первой лиге 
Команды, занявшие 14 и 15 места в группе, в двухматчевом противостоянии с командами, занявшими 2 и 3 места во Второй лиге определяют, кто останется в Первой лиге, а кто покинет её.

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первой лиги 
 Чемпионат Чехии на soccerway 

2021/2022
Чехия
Спорт в Чехии в 2021 году
Спорт в Чехии в 2022 году